Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1993 (met de officiële naam Canadian Open 1993) werd gespeeld van 26 juli tot en met 1 augustus 1993. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Montreal/Toronto
1993